Der KidCourage-Preis ist ein Projekt der Bürgerstiftung Osnabrück in Osnabrück, Niedersachsen, und wurde im Jahr 2003 ins Leben gerufen. Es steht unter dem Motto Stark für andere.

Aufgabe 
Die Bürgerstiftung Osnabrück hat es sich zur Aufgabe gemacht, engagierte Kinder und Jugendliche des Landkreises und der Stadt Osnabrück für besonderes soziales Verhalten öffentlichkeitswirksam auszuzeichnen und dafür einen Preis ausgelobt, der jährlich verliehen wird. Für die Auszeichnung vorgeschlagen werden können Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr, die in ihrem Verhalten und Handeln mit gutem Beispiel vorangehen, egal welcher Herkunft, Ausbildung und Hautfarbe.

Für den Preis vorgeschlagen werden können Kinder und Jugendliche, sowohl Einzelpersonen als auch Gruppen, die sich
 außerhalb der Familie
 beispielhaft,
 nachahmenswert,
 spontan oder über einen längeren Zeitraum
engagieren.

Die niedersächsische Sozialministerin Mechthild Ross-Luttmann sagte bei der Preisauszeichnung 2009: „Immer mehr junge Menschen zeichnen sich durch freiwilliges soziales Engagement aus ..... Projekte wie KidCourage haben da eine Vorbildfunktion und müssen mit allen Kräften unterstützt werden“.

Preisträger 
 2003: Sechs Mädchen aus Bad Laer, die in der Tagesbildungsstätte Bad Laer regelmäßig behinderte Kinder betreuten
 2004: Jugendgruppen der Bonnus-Gemeinde Osnabrück und der Paul-Gerhard-Gemeinde Wallenhorst, die sich für Ferienfreizeiten mit behinderten Kindern engagiert haben
 2005: Acht weibliche Jugendliche aus Osnabrück haben sich in vorbildlicher Weise und mit großem Durchhaltevermögen für eine ehemalige Schülerin eingesetzt und führen dies weiter fort. Diese Jugendliche kam Mitte 2004 elternlos aus Schwarzafrika auf Umwegen nach Osnabrück. Vor ihrer „Aussetzung“ vergewaltigt, brachte sie 2005 eine Tochter zur Welt. In der Schule nahmen sich die acht Mitschülerinnen der Analphabetin intensiv und mit großem emotionalem Einsatz an – nicht nur schulisch, sondern auch im sozialen Alltag. Die Gruppe hat entscheidend zur Entwicklung des Selbstbewusstseins der Mitschülerin und jungen Mutter beigetragen und ihr die Integration in ein fremdes Land erst ermöglicht
 2006/2007: Der Preis wurde zweimal vergeben:
 Ein siebzehnjähriger Jugendlicher aus Bramsche, der aus dem ehemaligen Jugoslawien stammt, hat eine „Breakdance-Gruppe“ eingerichtet, die er eigenverantwortlich trainiert und betreut. Diese Gruppe setzt sich aus Kindern im Alter von 9 bis 13 Jahren zusammen, die alle aus Familien mit Migrationshintergrund stammen
 Ein achtjähriger Junge aus Osnabrück hält Kontakt zu Bewohnern des Altersheims der St.-Barbara-Gemeinde durch regelmäßige Besuche – auch mit seiner Katze – und liest Geschichten vor, eröffnet ihnen damit die Außenwelt
 2008/2009: Bereits in der 5. Klasse fanden sich Schüler unter dem Motto „Jedes Jahr eine gute Tat“ zusammen, um Geld durch Mini-Jobs zu sammeln. Die Gruppe wurde weiter aktiv, informierte sich über soziale Institutionen und erlebte andere Menschengruppen „hautnah“. Die Zielgruppe ihrer Spenden suchten sie sich selbst aus, darunter z. B. die Tageswohnung Obdachloser und Seniorenheime. Dabei lernten sie neben den Möglichkeiten des „fund raising“ zudem das Medium Presse kennen.

Jury 
Eine 23-köpfige Jury wählt im Frühjahr, unterstützt durch eine Jugend-Jury, jedes Jahres aus den Vorschlägen die besten drei aus. Die ausgezeichneten Kinder und Jugendlichen werden mit Urkunden sowie einem Geldbetrag prämiert. Kandidaten für den KidCourage-Preis können jederzeit von jedem Bürger vorgeschlagen werden.

Seit 2009 kann neben der unmittelbaren Auszeichnung von Personen oder Gruppen auch für ein Dauerprojekt ein Förderpreis vergeben werden.

Schirmherren 
Schirmherren der Stiftung sind:
 Christian Wulff, ehemaliger Ministerpräsident des Landes Niedersachsen und ehemaliger deutscher Bundespräsident
 Manfred Hugo, Landrat des Landkreises Osnabrück
 Boris Pistorius, niedersächsischer Minister für Inneres und Sport

Förderer und Partner 
Der Preis wird von verschiedenen Osnabrücker Unternehmen und Organisationen gefördert:
 Bohnenkamp-Stiftung (Bohnenkamp AG)
 Deutsche Bank
 Deutsche Bundesstiftung Umwelt
 Kinnius GmbH
 Stiftung Stahlwerk (Georgsmarienhütte GmbH)
 Stadt Osnabrück
 Neue OZ-Medienhaus
 os-community
 Stadtwerke Osnabrück
 Verkehrsgemeinschaft Osnabrück
 Levien-Druck
 VfL Osnabrück
 OSC Osnabrück
 Stadtjugendring Osnabrück

Einzelnachweise 

Kultur (Osnabrück)
Auszeichnung (Niedersachsen)
Kindheit (Deutschland)